Los Andes kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Los Andes, kommun, Salta,

Bolivia 

 Provincia Los Andes, provins, La Paz,

Chile 

 Los Andes, ort, Región de Valparaíso, Provincia de Los Andes, 
 Los Andes (kommun i Chile),

Colombia 

 Los Andes (kommun i Colombia), Nariño, 
 Sotomayor (ort), Nariño, 
 Los Andes (ort i Colombia, Antioquia), 

Robotskapade Chileförgreningar